Perlini bezeichnet:

 einen italienischen Nutzfahrzeughersteller, siehe Perlini Equipment

Perlini ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Perlini (* 1996), britisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Brett Perlini (* 1990), britisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Francesco Perlini (* 1961), italienischer Rallye-Raid-Fahrer und Unternehmer
 Fred Perlini (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 Maurizio Perlini, italienischer Rallye-Raid-Fahrer und Unternehmer
 Memè Perlini (1947–2017), italienischer Schauspieler und Regisseur